Tamsaout kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Tamsaout (ort), Souss-Massa-Draâ, 
 Tamsaout (kommun), Taza-Al Hoceïma-Taounate, Al-Hoceima, 

Robotskapade Marockoförgreningar